

Geografia
Antartide
Ghiacciaio Bowman – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
 Canada
 Bowman – comune del Québec
Stati Uniti d'America
Bowman – città della Carolina del Sud
Bowman– città del Dakota del Nord
Bowman – città della Georgia
Contea di Bowman – contea del Dakota del Nord

Persone
Barbara Bowman – attrice statunitense
Bob Bowman – allenatore statunitense
Bobby Bowman – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Brandon Bowman – cestista statunitense
Christopher Bowman – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
David Bowman – ex calciatore scozzese
Euday L. Bowman – pianista e compositore statunitense
Ira Bowman – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jan Bowman – ex cestista australiana
Jessica Bowman – attrice statunitense
Josh Bowman – attore britannico
Ken Bowman – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
Ky Bowman – cestista statunitense
Lee Bowman – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
Maddie Bowman – sciatrice freestyle statunitense
Matthew Bowman – giocatore di baseball statunitense
Nate Bowman – cestista statunitense
NaVorro Bowman – giocatore di football americano statunitense
Noah Bowman – sciatore freestyle canadese
Norman Bowman – attore britannico
Rob Bowman – regista statunitense
Ryan Bowman – calciatore inglese
Scotty Bowman – ex allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Simon Bowman – attore, cantante e attore teatrale inglese
Tom Bowman – ex rugbista a 15 australiano
William Bowman – anatomista britannico

Altro
2996 Bowman – asteroide del sistema solare
Capsula di Bowman – parte del rene che prende nome da William Bowman
Lamina di Bowman – membrana della cornea, scoperta da William Bowman

Pagine correlate
James Bowman
Thomas Bowman